Čajka (Чайка) è un film del 1970 diretto da Julij Jur'evič Karasik.

Trama

Note

Collegamenti esterni